

Localidades

Buta

Outros
Rio Buta

Desambiguação